Friol steht für

 Friol (Lugo), eine spanische Gemeinde in der Provinz Lugo

Friol ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Friol, (1881–1916) französischer Radrennfahrer